Regno Unito
Crowle – paese del Lincolnshire
Crowle – parrocchia civile del Worcestershire